Боке може да се отнася за:
 Боке, град в Гвинея
 Боке (регион), регион в Гвинея
 Боке (префектура), префектура в Гвинея
 Боке (фотография), фотографски ефект